Steinsberg (Rijnland-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Een stadsdeel van Regenstauf in de Duitse deelstaat Beieren
 De oude Duitse naam van Ardez, een gemeente in het Kanton Graubünden